Çalhanoğlu ist der Familienname folgender Personen:
 Hakan Çalhanoğlu (* 1994), türkisch-deutscher Fußballspieler
 Kerim Çalhanoğlu (* 2002), deutsch-türkischer Fußballspieler
 Muhammed Çalhanoğlu (* 1995), türkisch-deutscher Fußballspieler